Васищево (укр. Васищеве) - остановочный пункт Южной железной дороги, находящийся в 2 км от поселка городского типа Васищево. Поезда дальнего следования по разъезде Васищево не останавливаются.

Возник в 1910 году под названием "Васищево".

Путевое развитие 
2 главных пути перегона Харьков-Основа – Змиев

Сооружения 
Здание кассы

Примечания 

Остановочные пункты Южной железной дороги